Hadza puede hacer referencia a:

 Hadza, lengua hablada en Tanzania.
 El pueblo hadza, grupo étnico de Tanzania central.